Список сенаторов США Конгресса США 109-го созыва, работавшего с 3 января 2005 года по 3 января 2007 года.

Примечания

См. также 
 Список сенаторов США в 2007—2009 годах
 Список сенаторов США в 2003—2005 годах

Ссылки 
 Хронологический список сенаторов